Het Adygees of West-Circassisch
Het Kabardijns of Oost-Circassisch